Redonda (Antigua en Barbuda), een eiland in de Caraïbische zee, behorende tot Antigua en Barbuda
 Redonda (Abrolhos), een eiland van de abrolhos archipel nabij Brazilië
 Redonda (geslacht), geslacht van vlinders